Петронелла Йоханна де Тиммерман () — нидерландская поэтесса и учёный.

В 1769 вышла замуж за , профессора математики, астрономии и философии. Во время своего второго брака она проводила научные эксперименты, изучала физику со своим мужем. Петронелла стала почётным членом Академии 'Kunstliefde Spaart Geen Vlijt' в 1774 году. В этой академии она представила стихи и переведённые французские пьесы. Кроме того, она планировала написать книгу о физике для женщин.

В 1776 году Петронелла перенесла инсульт. После её смерти муж-вдовец написал её биографию и опубликовал её стихи.

Ссылки 
 Timmerman, Petronella Johanna de (1723/1724-1786)

Писательницы XVIII века
Физики Нидерландов
Поэты Нидерландов
Писательницы Нидерландов